Heinz Vopel ist der Name folgender Personen:

* Heinz Vopel senior (1908–1959), deutscher Radrennfahrer
 Heinz Vopel junior (* 1938), deutscher Radrennfahrer